Эредивизи 2020/21 () — 65-й сезон Эредивизи, высшего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу. Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 16 мая 2021 года.

В связи с событиями, связанными с пандемией COVID-19, предыдущий сезон был завершён досрочно без определения чемпиона, а также без выбывших команд. Таким образом, состав команд-участниц сезона 2020/21 идентичен тому, который сыграл в предыдущем сезоне.

Чемпионский титул завоевал «Аякс».

Команды-участники 
В турнире принимают участие 18 команд.

Города и стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020/21
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2020 году
Спорт в Нидерландах в 2021 году